Euston kan betrekking hebben op:
Station London Euston, een groot eindstation en metrostation in Londen 
Euston (Australië), een plaats in Australië
Euston Square (metrostation), een metrostation in London
Euston (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk
Euston (metrostation)